Contea di Hughes o Hughes County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hughes (Dakota del Sud)
 Contea di Hughes (Oklahoma)